St. Francis o Saint Francis puede referirse a:
El río Saint Francis, en Estados Unidos.
Saint Francis (Arkansas), Estados Unidos.
St. Francis (Dakota del Sur), Estados Unidos.
St. Francisville (Illinois), Estados Unidos.
St. Francis (Kansas), Estados Unidos.
St. Francisville (Luisiana), Estados Unidos.
St. Francis (Maine), Estados Unidos.
St. Francis (Minnesota), Estados Unidos.
St. Francisville (Misuri), Estados Unidos.
St. Francis (Wisconsin), Estados Unidos.
St. Francis Square, Manila, Filipinas.
Condado de Saint Francis, Arkansas, Estados Unidos.
Municipio de St. Francis , varios municipios en Estados Unidos.
St. Francis College, universidad de Nueva York, Estados Unidos.
Universidad de St. Francis, universidad de Illinois, Nueva York, Estados Unidos.
Universidad de Saint Francis, universidad de Indiana, Estados Unidos.
Universidad Saint Francis, universidad de Pensilvania, Estados Unidos.
Club de Yates St. Francis, club náutico de California, Estados Unidos.